Кременец може да се отнася за:

 Кременец, град в Западна Украйна
 Кременец, село в Южна България